Die 11. IIHF Inlinehockey-Weltmeisterschaft fand vom 26. Mai bis 2. Juni 2007 in Deutschland statt. Spielorte waren Landshut und Passau.

Als Sieger aus diesem Turnier (Top Division) ging letztendlich die schwedische Mannschaft hervor. Zweitplatzierte wurden die Finnen, den dritten Platz belegte Deutschland. Die österreichische Mannschaft erreichte Platz 4 und sorgte damit für die Turnier-Überraschung schlechthin.

Teilnehmer

Vorrunde Top Division

Gruppe A 

Tabelle

Gruppe B 

 Alle Spiele vom 30. Mai 2007 waren ursprünglich einen Tag zuvor angesetzt worden, konnten aber nicht ausgetragen werden, da wegen Regens einige Teile des Dachs undicht wurden.

Tabelle

Vorrunde Division I

Gruppe C 

Tabelle

Gruppe D 

 Alle Spiele vom 30. Mai 2007 waren ursprünglich einen Tag zuvor angesetzt worden, konnten aber nicht ausgetragen werden, da wegen Regens einige Teile des Dachs undicht wurden.

Tabelle

Qualifikationsspiele um Platz 4 in Gruppe A und B 

 Die Slowakei und Österreich verbleiben in der Top Division, Brasilien und Großbritannien in der Division I.

Play-Offs Top Division 

Ehrungen der IIHF:
Bester Torhüter:  Pontus Sjögren
Bester Verteidiger:  Aki Tuominen
Bester Stürmer:  Michael Wolf
Wertvollster Spieler (MVP):  Gasper Kroselj

Play-Offs Division I

Abschlussplatzierungen

Weblinks 
 Offizielle Website zur Inlinehockey WM 2007
 Website von Inline-Hockey Deutschland

Inlinehockey-Weltmeisterschaft
Sportveranstaltung 2007
Sportveranstaltung in Landshut
Sportveranstaltung in Passau